Kluckhohn ist der Familienname folgender Personen:

 August von Kluckhohn (1832–1893), deutscher Historiker
 Clyde Kluckhohn (1905–1960), US-amerikanischer Anthropologe und Soziologe
 Erwin Kluckhohn (1914–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Kluckhohn (1886–1957), deutscher Germanist und Literaturhistoriker